Гран-при ЮАР 1971 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 6 марта 1971 года на трассе Кьялами.

Перед началом сезона команда «Феррари» намеревалась использовать Игнацио Джунти в качестве третьего гонщика, но итальянец в январе погиб в гонке спорткаров в Буэнос-Айресе и его заменил Марио Андретти. «Тиррелл», «Лотус» и «Макларен» сохранили состав гонщиков. Крис Эймон перешёл в команду «Матра», а в BRM появился Хоуден Генли. Частная команда Роба Уокера объединилась с «Сёртисом» и её увеличенный спонсорский бюджет позволил участвовать в гонках Рольфу Штоммелену.

Первый ряд стартового поля заняли Джеки Стюарт, Крис Эймон и Клей Регаццони. Последний сумел хорошо стартовать и на первых кругах удерживал лидерство, пока его на 15 круге не обошёл Денни Халм. Новозеландец лидировал большую часть дистанции, но за четыре круга до финиша заехал в боксы на ремонт из-за поломки подвески, открыв дорогу Марио Андретти к первой победе в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-16 Клей Регаццони

17-75 Денни Халм

76-79 Марио Андретти

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки 

Гран-при ЮАР
События 6 марта
Март 1971 года
1970-е годы в ЮАР